gvm – codice ISO 639-3 della lingua gurmana
 GVM – acronimo anglofono o internazionale per modulo di Verma generalizzato